Ventero – abitanti di Emperador
Ventero – abitanti di Las Ventas de Retamosa
Ventero – abitanti di Las Ventas de San Julián